KYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yalata Mission (Australia)